5-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 21 мая по 25 сентября 1997 года. Обладателем Кубка в 3-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд стала команда «Метар» (Челябинск).

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
6-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока прошёл в начале сентября 1997 года и являлся отборочным турниром к Кубку России. В соревнованиях приняли участие команды суперлиги и высшей лиги «А» региона «Сибирь — Дальний Восток». Победителем во 2-й раз в своей истории стал новоуренгойский «Факел», победивший в финале новосибирский «Спутник». Поскольку «Факел» ранее уже выиграл путёвку в финальную стадию Кубка России-1997, то единственная разыгрывавшаяся вакансия досталась «Спутнику».

Предварительный этап

Полуфинальный этап 
 10—12 июня.

Группа 1 
 Санкт-Петербург

Группа 2 
 Челябинск

Группа 3 
 Ейск

По две лучшие команды из 1-й и 2-й групп и три — из 3-й вышли в финальный этап, где к ним присоединился финалист Кубка Сибири и Дальнего Востока «Спутник».

Финальный этап 
20—25 сентября 1997. Липецк.

Групповой раунд

Группа А 

 20.09. Магия — Университет 31 (15:11, 13:15, 15:5, 15:1); Метар — Спутник 3:0 (15:5, 15:12, 15:6).
 21.09: Метар — Магия 3:2 (15:6, 9:15, 15:11, 6:15, 15:12); Спутник — Университет 3:2 (12:15, 5:15, 15:8, 15:11, 15:9).
 22.09: Магия — Спутник 3:1 (15:9, 7:15, 15:8, 15:7); Метар — Университет 3:0 (15:9, 15:6, 15:8).

Группа Б 

 20.09. ТТУ — Динамо 3:2 (15:11, 15:7, 7:15, 14:16, 15:11); ЦСКА — Факел 3:0 (15:9, 15:12, 15:13).
 21.09: ЦСКА — ТТУ 3:0 (15:10, 15:0, 15:10); Динамо — Факел 3:2 (15:13, 8:15, 13:15, 15:6, 15:11).
 22.09: Факел — ТТУ 3:1 (15:11, 10:15, 15:8, 15:11); ЦСКА — Динамо 3:0 (15:5, 15:3, 15:6).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
24 сентября
 Метар — Факел 3:0 (15:8, 15:6, 15:8)
 ЦСКА — Магия 3:2 (10:15, 15:9, 15:4, 5:15, 15:11)

Полуфинал за 5—8 места 
24 сентября
 ТТУ — Спутник 3:2 (10:15, 15:8, 9:15, 15:7, 15:8)
 Динамо — Университет 3:2 (12:15, 17:15, 15:9, 13:15, 15:10)

Матч за 7-е место 
25 сентября
 Спутник — Университет 3:2 (15:5, 8:15, 9:15, 15:11, 15:12)

Матч за 5-е место 
25 сентября
 ТТУ — Динамо 3:1 (15:13, 9:15, 15:7, 15:6)

Матч за 3-е место 
25 сентября
 Факел — Магия 3:0 (15:10, 15:8, 17:16)

Финал 
25 сентября
 Метар — ЦСКА 3:2 (15:8, 14:16, 2:15, 15:12, 15:10)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 «Метар» (Челябинск): Юлия Локтева, Елена Литвинова, Евгения Кинзерская, Елена Юрина, Ольга Губанова, Екатерина Гамова, Наталья Абубакирова, Елена Целищева, Анна Ширягина. Тренер — Николай Сорогин.

 ЦСКА (Москва): Виктория Степанищева, Марина Иванова, Наталья Макарова, Наталья Жарова, Ольга Морозова, Анастасия Горбачёва, Наталья Шигина, Татьяна Буцкая, Ольга Поташова, Елена Бондаренко. Тренер — Леонид Зайко.

 «Факел» (Новый Уренгой): Алла Кочегарова, Ирина Селиванова, Ольга Шлычкова, Наталья Чумакова, Людмила Дударева, Наталья Сергинчук, Татьяна Попова, Вероника Терехова, Лариса Палагина, Ольга Бурашникова. Тренер — Валентин Абрамов.

Литература 
 «Липецкая спортивная газета» — июнь—сентябрь 1997 (архив публикаций).

1997 год в волейболе